El término apagador puede hacer referencia a: 

Apagador, nombre común del hongo Macrolepiota procera
Apagador, instrumento para apagar la luz